Бурак Фырат (, род. 1993, Конак) — турецкий шахматист, гроссмейстер (2017).

Серебряный призер чемпионата Турции 2014 г.

В составе сборной Турции участник шахматной олимпиады 2012 г., командного чемпионата мира 2010 г. (получил малую серебряную медаль за 2-й результат среди 2-х запасных участников), трех командных чемпионатов Европы (2009, 2011 и 2013 гг.; в 2009 г. получил малую бронзовую медаль за 3-й результат среди запасных участников).

Победитель международного турнира в городе Велико-Тырново (2017 г.).

Многократный участник личных чемпионатов Европы.

Участник юниорских соревнований мирового и европейского уровня.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Б. Фырата в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Фырата на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов мира по шахматам
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам